Székely János szlavón bán
 Székely János (?–?) a Népszava szerkesztője
 Székely János (John Pen, John S. Toldy, 1901–1958) amerikai magyar író
 Székely János (1924–1965) nyomdász
 Székely János (1929–1992) erdélyi költő, író
 Székely János (1964) püspök
 Székely János (1983) labdarúgó
 Székely János eszperantista